Дженгл-поп () — жанр рок-музыки, отмеченный «возвращением к звенящим гитарам и популярным мелодиям 1960-х», как, например, у группы The Byrds, с их электрической двенадцатиструнной гитарой, и влиянием пауэр-попа.В период между 1984 и 1987 годами термин дженгл-поп использовали в США для обозначения музыки R.E.M., Let's Active и поджанра андеграунд Пейсли, включающего также влияние психоделической музыки. В Великобритании этот термин был применён к новой волне групп с сырым и скоростным звучанием мелодичных гитар, изданных на сборнике C86 (а затем и CD86).

История 
В 1964 году группа Битлз использовала «дженгл»-звучание в песнях «A Hard Day’s Night», «What You’re Doing», «Ticket to Ride», «Words of Love», что подтолкнуло многих исполнителей к приобретению двенадцатиструнных гитар. Группа The Byrds стала применять в своих записях подобные гитары после просмотра фильма «Вечер трудного дня» с участием Битлз. К другим группам, использовавшим двенадцатиструнные гитары, относятся The Who (ранние), The Beach Boys, The Hollies и Paul Revere & the Raiders.

1980-е 
Дженгл-поп появился в начале 1980-х годов, на сцене растущего колледж-рока. Помимо музыки The Beatles и The Byrds отмечают также влияние пауэр-попа и постпанка. В 1979 году в городе Атенс (Джорджия) появляется группа Pylon с «угловатым дженгл-поп звучанием», которая влияет на своих коллег по сцене, включая группу R.E.M. Рождение жанра связывают с записью дебютного миньона Chronic Town и сингла Radio Free Europe группой R.E.M. в 1981 году.

Дженгл-поп не стал исключительно американским явлением, его развитию способствовали многочисленные группы из Великобритании (The Smiths, Aztec Camera, C86, Cleaners from Venus), Австралии (The Church и прочие) и Новой Зеландии (Dunedin Sound).

Группы, как, например, The Rembrandts, Hoodoo Gurus и The Dream Syndicate стали важным звеном между колледж-роком 1980-х годов и более мощным альтернативным роком 1990-х.

2000-е 
Очень многие группы в 2000-х, коллективно рассматриваемые в качестве инди-рока или инди-попа, стали обращаться к звучанию дженгл-попа. Такие группы, как Outrageous Cherry, Death Cab For Cutie, Guster и Fountains of Wayne продолжают продвигать дженгл-поп для будущих поколений.

Генеалогия жанра

Ключевые группы жанра 
 R.E.M.
 10,000 Maniacs
 The Pastels
 The Go-Betweens
 The Reivers
 The Mighty Lemon Drops
 Let's Active
 Camper Van Beethoven
 The Feelies
 The Three O'Clock
 The Long Ryders
 Uncle Green
 Miracle Legion
 The dB's
 Game Theory
 The Loud Family
 The Cleaners from Venus

Примечания 

 
1960-е годы в музыке
1980-е годы в музыке
Музыкальные жанры США
Жанры рок-музыки
Поп-рок